Un  serrurier désigne une personne réalisant des serrures et plus largement, de la serrurerie.

Patronyme 
 Auguste Serrurier (1857- ), archer français.
 Charles Sérurier (1818-1887), haut fonctionnaire français.
 Doug Serrurier (1920-2006), pilote et constructeur automobile de Formule 1 sud-africain d'origine française.
 Edmé Serrurier (1685-1761), céramiste français, cofondateur de la Manufacture de Pont-aux-Choux à Paris.
 Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), décorateur belge.
 Iwan Serrurier (1858-1953), ingénieur électricien inventeur du Moviola.
 Jean-Baptiste Toussaint Serrurier (1776-1853), médecin français.
 Jean Mathieu Philibert Sérurier (1742-1819), officier général français, maréchal d'Empire.
 Josephus Serrurier (1663-1742), philosophe et mathématicien néerlandais.
 Lindor Serrurier (1846-1901), anthropologue néerlandais.
 Louis Serrurier (1905-1990), joueur de cricket sud-africain.
 Louis Philippus Serrurier (1706-1751), dessinateur néerlandais.
 Mark Serrurier (1904-1988, fils d'Iwan Serrurier, ingénieur américain qui a conçu la treillis Serrurier utilisé pour l'ossature des télescopes.
 Pierre Serrurier connu sous le nom de Petrus Serrarius (1600-1669), théologien néerlandais.

Monument 
 Monument des Serruriers, à Nice.

Patronyme français
Homonymie de patronyme